

Biografia 
Figlia del grande ammiraglio Giacomo Marzano e di Caterina Sanseverino, la propose in sposa al Re del Regno di Napoli Luigi II d'Angiò-Valois, ma il matrimonio non venne celebrato.

Maria si sposò in prime nozze con il conte di Celano Nicolò, da cui ebbe un figlio e cinque figlie, Pietro, Jacovella, Giovanna, Isabella, Angelella ed Antonella. Rimasta vedova, si risposò nel 1419 con il famoso condottiero Muzio Attendolo Sforza, portando numerose terre soprattutto in Abruzzo. Ebbero due figli, Bartolomeo, conte di Celano, e Carlo, arcivescovo di Milano con il nome Gabriele Sforza.

Si risposò infine con il conte di Manoppello Nicolò Orsini.

Ascendenza

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Marzano (famiglia)
 Muzio Attendolo Sforza
 Jacovella da Celano
 Gabriele Sforza